A Costa, Costa o La Costa pueden referirse a:

A Costa 

 A Costa (Aranga), despoblado español de la parroquia de Muniferral, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Costa

Geografía 

 costa, la parte de un continente o de una isla que colinda con el mar.
 Costa Chica (Guerrero), región mexicana del estado de Guerrero.
 Costa Grande, región mexicana del estado de Guerrero.

Lugares 

 Costa (Abegondo), aldea española de la parroquia de Presedo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Costa (Alta Córcega), comuna francesa del departamento de Alta Córcega, Córcega.
 Costa (Boiro), aldea española de la parroquia de Bealo, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Costa (Guimarães), freguesia portuguesa del municipio de Guimarães, del distrito de Braga.
 Costa (La Baña), aldea española de la parroquia de La Riba, del municipio de la Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Costa (Lajas), barrio puertorriqueño del municipio de Lajas.
 Costa (Perú), región natural del Perú.
 Costa (Rois), parroquia española del municipio de Rois, provincia de La Coruña, Galicia.

Miscelánea 

 Costa (empresa), empresa de chocolates chilena.
 Costa (MC), nombre artístico del rapero español Hugo Ortiz.
 Costa Coffee, empresa británica de cafeterías.

La Costa

Geografía 

 La Costa (Oaxaca), región mexicana del estado de Oaxaca.
 La Costa (País Vasco), subcomarca española de Urola-Costa, provincia de Guipúzcoa, País Vasco.

Lugares 

 La Costa (Alfoz), localidad española del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Antas de Ulla), localidad española del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Baleares), localidad española del municipio de Santañí, provincia de las Islas Baleares, Baleares.
 La Costa (Baleira), localidad española del municipio de Baleira, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Cabana de Bergantiños), localidad española del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Cabañas), localidad española del municipio de Cabañas, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Cádiz), localidad española del municipio de Tarifa, provincia de Cádiz, Andalucía.
 La Costa (Cambre), localidad española del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Carballo), localidad española del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Castrelo de Miño), localidad española del municipio de Castrelo de Miño,  de Orense, Galicia.
 La Costa (Castro de Rey), localidad española del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Cerdedo-Cotobad), localidad española del municipio de Cerdedo-Cotobad, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (Coirós), localidad española del municipio de Coirós, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Cospeito), localidad española del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (El Sauzal), localidad española del municipio de El Sauzal, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
 La Costa (Friol), localidad española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Germade), localidad española del municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Irijo), localidad española del municipio de Irijo, provincia de Orense, Galicia.
 La Costa (Juyá), localidad española del municipio de Juyá, provincia de Gerona, Cataluña.
 La Costa (La Estrada), localidad española del municipio de La Estrada, de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (Lage), localidad española del municipio de Lage, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Láncara), localidad española del municipio de Láncara, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Las Planas), localidad española del municipio de Las Planas, provincia de Gerona, Galicia.
 La Costa (Maceda), localidad española del municipio de Maceda, provincia de Orense, Galicia.
 La Costa (Mellid), localidad española del municipio de Mellis, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Moeche), localidad española del municipio de Moeche, provincia de la Coruña, Galicia.
 La Costa (Monforte de Lemos), localidad española del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Moya), localidad española del municipio de Moya, provincia de Las Palmas, Canarias.
 La Costa (Orense), localidad española del municipio de Orense, provincia de Orense, Galicia.
 La Costa (Orol), localidad española del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Oroso), localidad española del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Oza-Cesuras), localidad española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Paderne), localidad española del municipio de Paderne, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Paderne de Allariz), localidad española del municipio de Paderne de Allariz, provincia de Orense, Galicia.
 La Costa (Palas de Rey), localidad española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Pantón), localidad española del municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Páramo), localidad española del municipio de Páramo, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Pontevedra), localidad española del municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (Puenteceso), localidad española del municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Puerto de la Selva), localidad española del municipio del Puerto de la Selva, de Gerona, Cataluña.
 La Costa (Ramiranes), localidad española del municipio de Ramiranes, provincia de Orense, Galicia.
 La Costa (Salvatierra de Miño), localidad española del municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (San Saturnino), localidad española del municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Santa Rosa), localidad argentina de la provincia de Mendoza.
 La Costa (Saviñao), localidad española del municipio de Saviñao, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Somozas), localidad española del municipio de Somozas, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Tazacorte), localidad española del municipio de Tazacorte, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
 La Costa (Tijarafe), localidad española del municipio de Tijarafe, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
 La Costa (Tinajo), localidad española del municipio de Tinajo, provincia de Las Palmas, Canarias.
 La Costa (Tomiño), localidad española del municipio de Tomiño, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (Valdoviño), localidad española del municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Vicedo), localidad española del municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Villa de Cruces), localidad española del municipio de Villa de Cruces, provincia de Pontevedra, Galicia.
 La Costa (Villalba), localidad del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Vimianzo), localidad española del municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.
 La Costa (Vivero), localidad española del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
 La Costa (Zas), localidad española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ciudad de la Costa, ciudad uruguaya del departamento de Canelones.
 Departamento de la Costa, antiguo departamento del Perú.
 El Campo de la Costa, localidad española del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
 El Fondo de la Costa, localidad española del municipio de Cervantes, provincia de Lugo, Galicia.
 Partido de La Costa, partido argentino de la provincia de Buenos Aires.
 San Simón de la Costa, localidad española del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.

Otros 

 La Costa (Half-Life 2), lugar ficticio de un videojuego.